Đại Thắng (Quảng Nam)
 Đại Thắng (Hải Phòng)
 Đại Thắng (Nam Định)
 Đại Thắng (Hanoi)